Psy wojny – amerykańsko-brytyjski film sensacyjny z 1981 roku na podstawie powieści Fredericka Forsytha pod tym samym tytułem.

Fabuła 

Jamie Shannon jest najemnikiem. Gdy powraca z misji w Ameryce Południowej, nowy pracodawca proponuje mu 15 000 dolarów za przygotowanie misji w małej republice Zangaro. Udając ornitologa o nazwisku Keith Brown, Jamie stara się zdobyć informacje o kraju i jego przywódcy, generale Kimbie, szalonym i krwiożerczym tyranie. Zadenuncjowany, zostaje aresztowany, poddany torturom. W więzieniu spotyka doktora Okoye, niegdyś kandydata na prezydenta, ogłoszonego wrogiem kraju podobnie jak trzeci kandydat, pułkownik Bobi. Jamie zostaje wydalony z Zangaro. Jego pracodawca, gdy dowiaduje się, że handel z Kimbą jest niemożliwy, zleca Jamiemu przeprowadzenie zamachu stanu. W trakcie przygotowań Jamie odkrywa powód: zleceniodawca chce uczynić prezydentem pułkownika Bobiego i zagwarantować pewnej amerykańskiej spółce wyłączność na eksploatację złóż platyny.

Główne role 
 Christopher Walken – Jamie Shannon
 Ed O’Neill – Terry
 Tom Berenger – Drew
 Colin Blakely – North
 Jean-François Stévenin – Michel
 Paul Freeman – Derek
 JoBeth Williams – Jessie
 Robert Urquhart – kapitan Lockhart
 Winston Ntshona – dr Okoye
 Isabel Grandin – Evelyn
 Ernest Graves – Warner

Linki zewnętrzne 
 
 

Filmy w reżyserii Johna Irvina
Amerykańskie filmy sensacyjne
Amerykańskie dramaty filmowe
Amerykańskie filmy z 1981 roku
Brytyjskie filmy sensacyjne
Brytyjskie dramaty filmowe
Brytyjskie filmy z 1981 roku
Filmy wytwórni United Artists
Filmowe adaptacje utworów Fredericka Forsytha